The Cowpuncher – film del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
 The Cowpuncher – film del 1915
 Beating the Game (The Cowpuncher) – film del 1921 diretto da Lee Kohlmar